Ooh La La  – album dei Faces del 1973
 Ooh La La  – singolo dei Goldfrapp del 2005, dall'album Supernature
 Oooh La La!  – album dei Crash Test Dummies del 2010
 Ooh La La – singolo di Britney Spears del 2013
 Ooh La La — brano musicale di Shreya Ghoshal del 2011, dall'album di film The Dirty Picture